Berechiu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Berechiu (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Berechiu (Bihor), Dorf im Kreis Bihor